Вороши́лово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ворошилово — посёлок в Костюковичском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Ворошилово — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области, упразднено в 1998 году.
 Ворошилово — прежнее название села Шалкар Зайсанского района Восточно-Казахстанской области.
 Ворошилово — прежнее название села Капал Жамбылского района Жамбылской области.
 Ворошилово — прежнее название села Мынказан Меркенского района Жамбылской области.
 Ворошилово — прежнее название села Карасу Бокейординского района Западно-Казахстанской области.
 Ворошилово — прежнее название села Колтабан Жанибекского района Западно-Казахстанской области.
 Ворошилово — прежнее название села Ушагаш Каратобинского района Западно-Казахстанской области.
 Ворошилово — прежнее название села Жанадауир в Келесском районе Туркестанской области.
 Ворошилово — прежнее название села Коскудык Жетысайского района Туркестанской области.
 Ворошилово — прежнее название села Каратобе Сайрамского района Туркестанской области.

Молдавия 
 Ворошилово — до 1958 года название села Октябрьское в Флорештском районе.

Россия 
 Ворошилово — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Ворошилово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Ворошилово — посёлок в Можайском районе Московской области.
 Ворошилово — деревня в Полтавском районе Омской области.
 Ворошилово — деревня в Знаменском районе Орловской области.
 Ворошилово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Ворошилово — деревня в Пыталовском районе Псковской области.
 Ворошилово — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Ворошилово — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Ворошилово — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Ворошилово — село в Пеновском районе Тверской области.
 Ворошилово — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Ворошилово — до 1958 года название посёлка Красный Восток в Петропавловском районе Алтайского края.
 Ворошилово — до 1958 года название села Маяк в Чарышском районе Алтайского края.
 Ворошилово — прежнее название села Коянбай в Таврическом районе Омской области.
 Ворошилово — прежнее название села Октябрьское Северного района Оренбургской области.
 Ворошилово — с 1931 по 1964 год название села Майское Малосердобинского района Пензенской области.
 Ворошилово — до 1958 года название посёлка Октябрьский в Аксайском районе Ростовской области.
 Ворошилово — прежнее название села Генеральское Энгельского района Саратовской области.
 Ворошилово — с 1930 по 1962 год название железнодорожной станции Благодатная Орловского региона Московской железной дороги.

Узбекистан 
 Ворошилово — до 1958 г. название г. Карасу Андижанской области.

Украина 
 Ворошилово — прежнее название села Камышеватое Мангушского района Донецкой области.
Ворошилово — до 1958 г. название села Пески в Иванковском районе Киевской области.
Ворошилово — прежнее название села Грицаевка в Кобелякском районе Полтавской области.

См. также 
 Ворошилов (значения)
 Ворошиловка
 Ворошиловск
 Ворошиловский
 Ворошиловское
 

Объекты, названные в честь Климента Ворошилова